Le  est un club omnisports composé de plusieurs sections :
 Rennes Étudiants Club rugby, section rugby à XV.
 Rennes Étudiants Club volley, section volley-ball ;